Premières Armes est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Il s'agit d'une compilation d'histoires courtes mettant en scène Ric Hochet

Ric Hochet mène le jeu 
5 planches

Ric a 13 ans et vend La Rafale à la criée. Ce journal doit servir de signe de reconnaissance entre des espions. Mais un traitre s'immisce dans le rendez-vous. Ric parvient à l'identifier grâce à l'heure de l'édition du journal.

Le Mauvais Œil 
5 planches

Ric est devenu jeune reporter et fait les foins chez son oncle Ernest. Celui-ci est victime d'un maître-chanteur, le « mauvais Œil ». Agressé par celui-ci, Ric finit par découvrir que c'est le facteur.

Enquête chez les "Timbrés" 
5 planches

Ric rencontre Bourdon à Cannes. Des coups de feu sont tirés sur un yacht et les deux amis interviennent. Le propriétaire du navire s'est aperçu de la disparition d'un timbre très rare de l'île Maurice. On peut soupçonner David Blucher, grand philatéliste. D'autant que dans le courrier en partance du yacht, une lettre est adressée à ce dernier, mais le précieux timbre ne s'y trouve pas. En allant chez Blucher en même temps que le facteur, Ric comprend que le timbre mauricien se trouve caché sous le timbre de l'enveloppe.

Ric Hochet contre « L'Ombre » 
5 planches

En voulant découvrir l'assassin d'un hobereau de province, Bourdon manque d'être jeté inconscient d'une fenêtre par l'Ombre, criminel déguisé. Ric l'identifie par les traces qu'il a laissées.

L'Énigme des Photos express
5 planches (datées de 1959)

Ric et Bourdon, en Suisse, sont pris par un photographe de rue. Quand ils vont récupérer la photo, ils trouvent le labo dévasté et sans personne. Grâce à une adresse tronquée, ils retrouvent la trace du photographe, dans un chalet de montagne, séquestré par deux évadés en fuite, qui figuraient à l'arrière-plan de la photo. Après une course-poursuite, les deux malfrats sont arrêtés.

La première enquête de Ric Hochet 
1 planche

Le directeur du collège de Ric s'est fait cambrioler : son frère revient de vacances, ce qui lui sert d'alibi. Mais les étiquettes sur sa valise le trahissent.

L'Affaire de la case mystérieuse 
4 planches (datées de 1985)

Tibet et Duchâteau sont retrouvés assommés dans leur pièce de travail fermée de l'intérieur. C'est une mise en scène orchestrée par Firmin, qui a remis la clé quand il est entré avec les autres.

Noter que cette histoire comporte des vignettes provenant d'autres albums.

Seul Coupable 
3 planches (datées de 1980)

Ric est assommé en rentrant chez lui. Bourdon découvre de nombreuses empreintes, qui prouvent que le malfaiteur revient régulièrement. On lui tend un piège et on découvre que c'est Duchâteau qui vient photographier nuitamment les mémoires de Ric.

Il est minuit, Docteur Jekyll ! 
6 planches

Un collectionneur craint de se faire cambrioler à l'occasion d'une soirée et demande à Bourdon et Ric de veiller sur sa collection de pièces. Mais ce sont les joyaux d'un maharadja qui sont volés. On sait que le malfaiteur chaussait très petit. Il s'agissait en fait d'un nain qui se faisait passer pour la poupée d'un ventriloque.

Ici, le Chauffard ! 
8 planches

Un chauffard s'amuse à renverser plusieurs passants. Ric et Bourdon enquêtent auprès des proches des trois victimes. Aucun ne semble pouvoir conduire. Ric lui lance un défi et parvient à l'arrêter.

Écrit sur la Vitre ! 
5 planches

Un avocat fait appel à Ric et Bourdon car il se sent menacé. Effectivement, il est agressé dans son bureau fermé de l'intérieur, avec le nom d'un des familiers écrit sur la vitre. Ric trouve qu'une brique descellée a pu permettre de tirer et que le (faux) indice était écrit à l'extérieur du carreau. Une seule personne aurait eu l'occasion de commettre le crime, et Ric le démasque.

Détective-Party 
5 planches

Ric et Bourdon sont invités à une détective-party. La « victime » se trouve au milieu d'une piscine et on éteint toutes les lumières. Mais la victime est vraiment retrouvée inconsciente. De faux indices accusent certains participants, mais Ric fait vider la piscine et découvre le savon qui a permis d'assommer la victime à distance et faire accuser d'autres invités.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1997